Фра Джованни да Верона (ок. 1457—1525) — мастер интарсии по дереву.
 Фра Джованни да Верона, Фра Джованни Джокондо (ок. 1433—1515) — итальянский гуманист, зодчий, инженер, археолог.